Gemeindehaus steht für:
 ein kirchliches Gemeindehaus, siehe Gemeindezentrum (Religion)
 ein Gebäude einer Kommune, siehe Gemeindehaus (Kommune)
 das Prager Gemeinde- oder Repräsentationshaus, siehe Obecní dům

siehe auch: